Chaetodipus dalquesti is een zoogdier uit de familie van de wangzakmuizen (Heteromyidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Roth in 1976.

Voorkomen 
De soort komt voor in Mexico.

Wangzakmuizen
IUCN-status kwetsbaar
Endemisch dier uit Mexico